Peucedanum idanense är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger. Peucedanum idanense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
idanense